UdeM puede referirse a las siguientes instituciones educativas:
 Universidad de Medellín (UdeM), universidad privada colombiana;
 Universidad de Monterrey (UDEM), universidad privada mexicana.